Algernon Charles Swinburne – angielski poeta, dramaturg, powieściopisarz i krytyk
 Kay Swinburne – brytyjska i walijska polityk
 Richard Swinburne – brytyjski filozof
 Great Swinburne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Little Swinburne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland